Casa Sala (Barcelona), edifici d'Horta, Barcelona.
 Casa Sala (Cardona), edifici de Cardona.
 Casa Sala (Igualada), edifici d'Igualada.
 Casa Sala (Tarragona), edifici de Tarragona.
 Can Sala, pàgina de desambiguació.